

Niemcy 
 Tannenberg – dzielnica miasta Marburg
 Tannenberg – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Stębark
 Tymbark

Inne 
 Tannenberg – kryptonim niemieckiej akcji nazistowskiej
 * pierwsze masowe egzekucje w ramach operacji Tannenberg (Wielkopolska)
 Prowokacja gliwicka
 Tannenberg-Denkmal – mauzoleum Hindenburga pomiędzy Olsztynkiem i Sudwą, istniejące do 1945 roku
 Tannenberg – niemiecki statek, zatopiony przez Bataliony Chłopskie
 pierwsza bitwa pod Tannenbergiem – określenie bitwy pod Grunwaldem w literaturze niemieckiej
 (druga) bitwa pod Tannenbergiem